Haplogruppe K steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe K (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe K (Y-DNA)